Марія Кюрі (уроджена Склодовська) — польська фізик і хімік
 П'єр Кюрі ( — французький фізик, один з перших дослідників радіоактивності, лауреат Нобелівської премії з фізики
 Ірен Жоліо-Кюрі (, дівоче прізвище — Кюрі; 1897—1956) — французький фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії 1935 року.
 Фредерік Жоліо-Кюрі — французький фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії 1935 року.
 Кюрі — одиниця радіоактивності